Pietro Marini peut faire référence à:
 Pietro Marini (1787-1854) est un cardinal italien 
 Pietro Marini est un général italien